Fräser steht für:

 Fräswerkzeug, ein rotierendes Werkzeug zur materialabtragenden Bearbeitung von Werkstoffen durch Fräsen
 eine ehemalige Berufsbezeichnung, siehe Zerspanungsmechaniker

Fräser ist der Name folgender Personen:

 Wendel Fräser (1967–1989), niederländisch-surinamischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fraser